Der gute Hirte steht für

 Guter Hirte, im Christentum ein Ehrentitel für Jesus Christus
 Psalm 23, Hirtenpsalm, eine Textstelle der Bibel
 Misericordia Domini, 4. Sonntag der Osterzeit im röm.-kath. Festkreis
 Misericordias Domini, 2. Sonntag nach Ostern, evangelisch und altkirchlich
 Haus zum Guten Hirten, Bratislava
Titel
 Der gute Hirte (2006), US-amerikanischer Thriller

Siehe auch:
 Gut-Hirten-Kirche
 Little Brothers of the Good Shepherd
 Schwestern vom Guten Hirten